Wahlkreis 56 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 56
 Landtagswahlkreis 56